Комірка — чашечка, гніздо, чарупка (наприклад, у стільнику). Наприклад, комірка — проміжок між зубцями берда. Приклади: «Слід вважати, що яма була своєрідною коміркою для зберігання амфор»; «А от старий плащ і той капелюх, який він носив під час мандрів, Більбо зберігав у комірці в Торбиному куті. Що ж до персня, то ця річ, нанизана на міцний ланцюжок, завжди лежала у нього в кишені.»
 Комірка («комірчи́на») — «маленьке, тісне приміщення»; «кімнатка, заглиблення, ямка; гніздо», «маленьке приміщення для зберігання речей». Зменшувальна форма до «комора».

 — складова деяких термінів (елементарні комірки):
 Комірка пам'яті — мінімальний адресований елемент запам'ятовувального пристрою ЕОМ.
 Примітивна комірка — найменший об'єм кристала в формі паралелепіпеда, трансляцією якого можна відтворити весь кристал.
 Елементарна комірка кристала — одинична комірка (паралелепіпед), об'єм якої кратний об'ємові примітивного паралелепіпеда
 Комірка Вігнера — Зейтца — певний об'єм у кристалічній ґратці, визначений таким чином, щоб його трансляцією можна було б відтворити увесь кристал
 Комірки Бенара — упорядковані конвективні осередки у формі циліндричних валів або правильних шестигранних структур в шарі в'язкої рідини з вертикальним градієнтом температури
 Комірка Гадлі — елемент циркуляції земної атмосфери у тропічних широтах
 Комірка Феррела — елемент циркуляції земної атмосфери у помірному поясі
 Електрохімічна комірка — примітивний гальванічний елемент
 Комірка Бунзена — електрохімічна комірка, винайдена Р. Бунзеном
 Банківська комірка  сейф в банку, який дається клієнтам внайми

Примітки

Див. також 
 Коміркозубі — інша назва текодонтів
 Комарка — традиційна назва регіонального або локального району управління в Іспанії, південній Франції, Панамі. У Португалії і Бразилії